Henrique Augusto Eduardo Martins (Rio Grande, 7 de março de 1853 -?,? de?) foi um professor e autor de livros didáticos brasileiro

Iniciou na carreira militar em 1869, tendo servido na Artilharia. Em 1896 era tenente-coronel da Engenharia. Foi professor na Escola Militar em Porto Alegre e doutor em Ciências Físicas e Matemáticas.

Obras 
 Elementos de Cosmografia, Rio de Janeiro, 1881; id., 2ª ed., P.Alegre, 1882
 Corografia do Brasil – Pontos escritos de geografia, 1ª Ed. 1883, 78 págs. Editor Rodolpho José Machado, Porto Alegre
 Geografia do Estado do Rio Grande do Sul, didático, 1ª Ed. 1898, 95 págs. Liv. Franco & Irmão, P. Alegre; 4ª Ed. 1909, 103 págs. Liv. Globo, P. Alegre.
 Geografia Elementar, Rio de Janeiro, 18??;

 

Naturais de Rio Grande (Rio Grande do Sul)
Professores do Rio Grande do Sul
Militares do Rio Grande do Sul
Escritores do Rio Grande do Sul
Autores de livros didáticos do Brasil